Geigenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Bilger-Geigenberger (1914–2006), deutsche Malerin
 August Geigenberger (1875–1909), deutscher Maler
 Hanns-Otto Geigenberger (1914–2009), deutscher Maler
 Otto Geigenberger (1881–1946), deutscher Maler